Johann von Sachsen-Eisenach ist der Name folgender Personen:

 Johann Ernst (Sachsen-Eisenach) (1566–1638), Herzog von Sachsen-Eisenach und von Sachsen-Coburg

 Johann Wilhelm (Sachsen-Eisenach) (1666–1729), Herzog von Sachsen-Eisenach